Вечный — фамилия; имеет женскую форму Вечная.
 Вечный, Пётр Пантелеймонович (1891—1957) — российский, советский офицер; участник Первой мировой и Великой Отечественной войн, генерал-лейтенант, доцент, кандидат военных наук.
 Вечный, Ян Игоревич (род. 1997) — украинский футболист, вратарь.

Другое
 «Вечный» — песня российской рок-группы «Северный флот»

См. также 
 Вечные
 Вечность (значения)